Petrescu:
 Adrian Petrescu - inginer român
 Anca Petrescu, (1949-2013), arhitect și politician român
 Andreas Petrescu (* 1976), un actor român
 Arcadiu Tiberiu Petrescu (1925 în Călărași - 2009, București)
 Aurel Petrescu (1897, București - 1948, București), un regizor și operator de film român
 Barbu Petrescu, un om politic român
 Cameliu Ovidiu Petrescu 
 Camil Petrescu (1894 - 1957), un romancier, dramaturg, doctor în filozof ie, nuvelist și poet
 Cezar Petrescu (1892, Cotnari, Iași - 1961, București), un romancier, nuvelist, traducător
 Constantin Petrescu, (1879-1936), biolog român
 Constantin Petrescu, (1864-1866), un colonel român, comandant al Flotilei Române
 Constantin Titel Petrescu (1888, Craiova - 1957)
 Costin Petrescu (* 1949, București), un muzician român (percuționist, compozitor)
 Dan Petrescu, geolog român
 Dan Petrescu (* 1949, București), un scriitor, eseist, editor și publicist român
 Dan Petrescu, fotbalist român
 Dan Petrescu, arbitru de fotbal
 Dan Vasile Petrescu (* 1967, București), un antrenor român de fotbal
 Dumitru Petrescu (1906, București - 1969)
 Elena Ceaușescu (n. Petrescu) (1916-1989), soția lui Nicolae Ceaușescu - președintele Republicii Socialiste România 
 Florin Petrescu (* 1973)
 Ghenadie Petrescu, un cleric ortodox român, episcop al Argeșului și mai apoi mitropolit primat al Țării Românești
 Gică Petrescu (1915, București - 2006, București), unul dintre cei mai prolifici cântăreți români
 Ilie Petrescu
 Ioana Em. Petrescu (1941, Sibiu - 1990, Cluj), un critic și istoric literar, eminescolog român
 Irina Petrescu (1941 - 2013), o actriță română de teatru și film
 Leonid Petrescu, medic și scriitor român de literatură de popularizare a științei și de literatură științifico-fantastică
 Liviu Petrescu (* 1941, Râmnicu Sărat, Buzău - 1999, Cluj)
 Mihai Petrescu
 Mircea Stelian Petrescu (* 1933, Florești, Prahova, România), un inginer și profesor universitar român
 Mircea Petrescu-Dâmbovița (* 1915, Galați), un istoric și arheolog român
 Nicolae Petrescu (1886, București - 1954), un filosof și sociolog român
 Nicolae Petrescu-Găină (1871-1931), caricaturist român
 Nicolae Petrescu-Comnen (1881, București - 1958, Firenze, Italia), un jurist, diplomat, profesor	
 Nicolae Tiberiu-Petrescu (1888-1946), general român, primul inginer radio-electronist român, licențiat la Paris
 Paul Petrescu, (n. 1921), etnolog român, m.o. al Academiei Române.
 Paul C. Petrescu, (1915-1977), fizician român, academician
 Radu Petrescu (1927 - 1982), un prozator român
 Răzvan Petrescu (* 1956), un dramaturg, editor și prozator român
 Silviu Petrescu, un deputat român în legislatura 1996-2000
 Ștefan Petrescu (1931 - 1993), un trăgător de tir român
 Teodosie Petrescu, născut: Macedon Porcu (* 1955, Gheorghițeni, Dorna-Arini, Suceava)
 Ulise Petrescu (1902, București - ?), un bober român, care a concurat în cadrul competițiilor de bob la
 Virgil Petrescu
 Zaharia Petrescu (1841, Alexandria, azi Kalipetrovo, lângă Silistra, Bulgaria - 1901, București)

Nume de familie românești